Příjmení Mosley nosí více významných osobností:

 Ian Mosley (* 1953) – britský rockový bubeník
 Chuck Mosley (1959–2017) – americká hudebník a zpěvák
 Oswald Mosley (1896–1980) – anglický šlechtic a politik

Externí odkazy